Maria Adelgonde Alice Louise Josefine van Hohenzollern (Sigmaringen, 19 februari 1921 - Frauenfeld, 23 mei 2006) was een lid van het huis Hohenzollern-Sigmaringen.

Zij was het tweede kind en de tweede dochter van Frederik Victor van Hohenzollern en Margaretha Carola van Saksen, een dochter van de laatste regerend vorst van Saksen, Frederik August III.

Op 31 augustus 1942 trad ze in Sigmaringen in het huwelijk met prins Constantijn van Beieren, de oudste zoon van Adalbert van Beieren. Het paar kreeg twee zoons:

 Leopold (1943)
 Adalbert (1944)

In 1950 scheidden Maria Adelgonde en Constantijn. In hetzelfde jaar hertrouwde zij met Werner Hess. Zij kregen twee dochters: Monika (1953) en Angelika (1955). In 1962 eindigde ook dit huwelijk in een scheiding. In 1973 trouwde Maria Adelgonde voor de derde keer, met Hans Huber. Uit dit huwelijk kwamen geen kinderen voort.

Hohenzollern-Sigmaringen